DFS Classic 2008 — 27-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках серии соревнований 3-й категории.

В 2008 году турнир прошёл с 9 по 15 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Елена Янкович
 в парном разряде —  Чжань Юнжань и  Чжуан Цзяжун

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Марион Бартоли (№ 9 в мире на тот момент); однако француженка не смогла подтвердить свой статус, уступив уже на старте. В её отсутствие и прочие сеянные участницы выступили не слишком удачно, но единственная теннисистка из этой группы, пробившаяся в полуфинал — Катерина Бондаренко — в итоге смогла взять и титул, переиграв в финальной игре Янину Викмайер, добыв решающие очки на тай-брейке третьего сета. Прошлогодняя чемпионка — Елена Янкович — не защищала свой титул.

Парный турнир собрал несколько сильных сыгранных дуэтов, а титул достался первой паре посева: Каре Блэк и Лизель Хубер, за четыре матча турнира так и не встретившиеся ни с одной сеянной парой соперниц. Три других пары из этой группы совместными усилиями не выиграли и матча; соперницами зимбабвийки и американки в титульном матче стали Северин Бремон и Вирхиния Руано Паскуаль. Прошлогодние чемпионки — Чжань Юнжань и Чжуан Цзяжун — не защищали свой титул, но старшая китаянка принимала участие в соревнованиях (в паре с японкой Рикой Фудзиварой) и прошла круг.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Катерина Бондаренко обыграла  Янину Викмайер со счётом 7-6(7), 3-6, 7-6(4).
 Бондаренко выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.
 Викмайер уступает свой дебютный финал в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвертьфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= М.Юань
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=1
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= П.Цетковская
| RD1-score04-1=6| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= М.Домаховска
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= М.Рюйтель
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= К.Пен
| RD1-score07-1=7| RD1-score07-2=7| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=16
| RD1-team08= А.Родионова
| RD1-score08-1=5
| RD1-score08-2=62
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=12
| RD1-team09= К.Бондаренко
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Э.Кеотавонг
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= С.Стосур
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С.Лисицки
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= В.Кинг
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=64
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=LL
| RD1-team14= М.Цинк
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= М.Бартоли
| RD2-score01-1=7
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3=0
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= П.Цетковская
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=6| RD2-seed03= 
| RD2-team03= М.Домаховска
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= К.Пен
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=12
| RD2-team05= К.Бондаренко
| RD2-score05-1=6| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= С.Стосур
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=LL
| RD2-team07= М.Цинк
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= О.Говорцова
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=66
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= П.Цетковская
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=65
| RD3-score01-3=6| RD3-seed02= 
| RD3-team02= К.Пен
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=7| RD3-score02-3=3

| RD3-seed03=12
| RD3-team03= К.Бондаренко
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=7
| RD3-seed04=LL
| RD3-team04= М.Цинк
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=5

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= П.Цетковская
| RD4-score01-1=63
| RD4-score01-2=2
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=12
| RD4-team02= К.Бондаренко
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 2 

 Секция 4 

 Парный турнир 
  Кара Блэк /  Лизель Хубер''' обыграли  Северин Бремон /  Вирхинию Руано Паскуаль со счётом 6-2, 6-1.
 Блэк выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 40-й за карьеру в туре ассоциации.
 Хубер выигрывает свой 4-й титул в сезоне и 28-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 DFS Classic

 WTA Тур 2008 года
 Серия турниров 3-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2008 года
2008